Чилапа 2. Сексион има више значења:

 Чилапа 2. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чилапа 2. Сексион, Кањавералито (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику